Theca (reliekhouder), een soort reliekhouder

In de biologie (Theca is een beschrijvend morfologische term in de biologie, waarmee een stevige, omhullende structuur met een beschermende functie wordt aangegeven.)
 de helmhokken van de helmknop aan een meeldraad van een bloemplant
 de theca van koralen waarin zich het columella (een centrale zuil) bevindt
 Theca (mossen), het deel van het sporogoon van mossen, waarin de sporen en een uit steriele cellen bestaande columella zich bevinden
 Het stevige omhulsel van de cel heeft bij sommige Amoebozoa (de Thecamoebida)